Va'epopua é um clube de futebol de Tonga. Disputou a primeira divisão pela última vez em 1990.

Clubes de futebol de Tonga